Men in Black (cu sensul de Oameni în negru) se poate referi la:

 Men in Black (Oameni în negru), o teorie a conspirației asociată cu fenomenul OZN

Media
Men in Black (film din 1934), un film scurt produs de Three Stooges 
The Gospel According to the Meninblack, un album din 1981 al The Stranglers
 "Men in Black," al doilea cântec al lui Frank Black din albumul din 1996 The Cult of Ray
The Men in Black (benzi desenate), serie de benzi desenate
Men in Black (franciză), pe baza benzilor desenate The Men in Black 
Men in Black (film), un film SF din 1997 pe baza benzilor desenate The Men in Black 
Men in Black: The Album, albume cu coloana sonoră a acestui film (bazată pe acest film)
Men in Black (cântec), un cântec de Will Smith & Coko
Men in Black: The Series, o serie de filme de animație pe baza filmului din 1997 
Men in Black II, un film din 2002, continuarea filmului din 1997 
Men in Black 3, al treilea film al seriei, în producție

 Men in Black: The Dark Watchers, un film din 2012, în regia lui Philip Gardiner

Personaje fictive
 Men in Black (Dosarele X), personaje din serialul TV Dosarele X

Vezi și
 Men in White (dezambiguizare)
 Man in Black (dezambiguizare)
 MIB